Nanshi steht für:

 Nanshi (Baoding), den Stadtbezirk Nanshi der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei;
 Nanshi (Daowai), das Straßenviertel Nanshi (南市街道) des Stadtbezirks Daowai in der chinesischen Stadt Harbin;
 Nanshi (Fluss), einen Fluss im Norden der Insel Taiwan.